Isabel Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Isabel Township (Illinois)
 Isabel Township (North Dakota)